El término distrito federal puede hacer referencia a:

 La entidad denominada Distrito federal

Entidades territoriales históricas 
 El Distrito Federal de Bogotá (Colombia)
 El antiguo Distrito Federal de Brasil
 El Distrito Federal (México), desde el 2016 la Ciudad de México
 El Distrito Federal de Venezuela
 El Territorio Federal de Entre Ríos (Argentina)

Entidades territoriales actuales 
 El Distrito Federal de Argentina
 El Distrito Federal de Brasil
 El Distrito de Columbia (Estados Unidos)
 El Territorio Capital Nacional (India)
 El Territorio de la Capital Federal (Nigeria)
 El Territorio de la Capital Australiana
 El Territorio Federal de Islamabad (Pakistán)
 La Región de la Capital Nacional (Canadá)
 Los distritos federales de Rusia

Entidades territoriales propuestas 
 Proyecto de Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones (Argentina)